Eddie, més conegut com a Patron 970, és un cantant de drill espanyol. Les seves cançons amb més “likes” són: Yo con mi man, amb Yung Sarria i Kidd Keo i Jordan Manchás amb Skinny Flex. Té un tema amb el cantant Morad titulat Caso a mamá remix. Aquesta cançó va provocar que explotés una picabaralla entre molts artistes.

Biografia 
L’Eddie és de nacionalitat espanyola, va néixer a Madrid el dia 27 de gener de 1997. Amb 14 anys va començar a gravar cançons per la xarxa Whatsapp, compartint-les amb els seus amics. Al 2020 va començar a crear les lletres i les cançons i les va grabar de forma professional.

Carrera musical 
2018-2020

Comença la seva carrera musical el 2020 amb la publicació del tema All Black el 20 de novembre de 2020. Durant 2021 pública temes com Caso a mamá;  a més a més participa com a artista col·laborador en els temes Back 2 Back en col·laboració amb altres artistes del seu col·lectiu 970BLOCK i en Callejón amb Moha the B. Amb aquesta cançó tant El Patron 970 com Moha the B, és donen a conèixer.

Durant el 2020 publica el seu primer projecte discogràfic titulat Cosa de Locos – EP;  a més a més de publicar altres temes com All Black, Caso a mama remix amb Morad. També cal esmentar la seva col·laboració a Yo con mi man amb Yung Sarria i Kidd Keo.

2021-2022

El 24 de gener de 2021 publica el seu primer àlbum d'estudi Nací Pobre, Moriré Rico compost per 10 temes entre els quals podem destacar All Black, Intro, Antisocial, Percal i La Clave amb  Yung Sarria.

Per descomptat no podem passar per alt les seves col·laboracions durant 2021 entre les que més destaquen amb Kidd Keo, Yung Saria, el que fins ara és el seu tema més reeixit amb 24 milions de reproduccions, Jordan Manchás amb Skinny Flex.

Des de començament del 2022 ha publicat els temes Rolling Dice,

Disrespect, Garres amb KG970, Sin dormir,i Letter to my sons 2.0 amb TALE$.  A més, està treballant en el que serà el seu segon àlbum d'estudi del qual fins ara no hi ha data del llançament, però segurament veurà la llum aquest mateix any.

Estil 
La font d'inspiració de les lletres de Patron 970 prové de les experiències de la seva infantesa i adolescència i de com va tirar endavant malgrat la delinqüència i la situació marginal en què vivia.  El cantant confessa que la música l'ha fet madurar i admet que gràcies a la música és conegut, es pot guanyar la vida amb ella i fora del barri el miren diferent.  Practica l'estil musical drill, un estil amb trets en comú amb el rap francès d'origen magribí. També anomena la seva música com una cosa que no discrimina races.

Vida privada 
El 17 de juliol del 2021 va ser detingut, juntament amb un altre jove, per atemptar contra agents de l'autoritat en uns incidents a Londres durant un robatori d’una botiga de luxe.

A principis del 2022, en la citació a declarar es van mostrar fotografies i vídeos presos de càmeres de seguretat, però no es va arribar a identificar Patron 970 com a agressor, per tant va ser absolt dels càrrecs. El 4 de juny d'aquell mateix any, Patron 970 va ser detingut novament pels “Bobbies” a Londres després d'una persecució policial, l'artista es trobava conduint amb excés de velocitat i sense llicència.

El juliol del 2022 va ser detingut dues vegades, la primers per una discussió amb els “Bobbies” després de ser interceptat el vehicle on anava d'acompanyant per passar un semàfor en vermell i la segona per no presentar-se al jutjat per una causa pendent per conduir sense llicència. Els “Bobbies” van denunciar que el cantant estaria usant la policia anglesa i els seus incidents amb aquesta per guanyar fama i seguidors.

Discografia 
 All Black 20/11/2020
 Intro 23/01/2021
 Antisocial 24/01/2021
 La Clave 05/02/2021
 Percal 19/02/2021
 Hennessy 2.0 09/04/2021
 Antisocial 29/04/2021
 One Phone Call 28/05/2021
 How many times 16/07/2021
 Back To Back 19/08/2021
 Dime 13/09/2021
 Let’S Go 02/10/2021
 Letter To My Son’S 29/10/2021
 Amsterdam 05/11/2021
 No Cap Steve Lean 24/11/2021
 Panico 31/12/2021
 Rolling Dice 21/01/2022
 Disrespect 07/02/2022
 Garras 18/02/2022
 Mum 16/03/2022
 Sin Dormir 18/03/2022
 Letter To My Sons 20 02/04/2022
 En La Calle 05/04/2022
 Bmd 03/06/2022
 Pele 17/06/2022
 Mercedes 23/07/2022
 Toronto 19/08/2022
 Eoo 23/09/2022

Referències

Enllaços externs 
 https://www.instagram.com/patron_970/
 https://www.youtube.com/c/ElPatron970https://www.youtube.com/c/ElPatron970https://www.youtube.com/c/ElPatron970
 Spotify
 Que es el drill?
 https://twitter.com/patron_970